

Astronomia
2210 Lois – asteroide della fascia principale
Cratere Lois – cratere sulla superficie di Venere

Geografia
Lóis – fiume di Timor Est
Lois – centro abitato nel comune di Crémenes (Castiglia e León, Spagna)

Onomastica
Lois – nome proprio di persona inglese femminile
Lois e Loïs – forme in diverse lingue del nome proprio di persona Luigi

Personaggi
Lois Griffin – personaggio de I Griffin
Lois Lane – personaggio di Superman

Persone
Lisa Lois – cantante olandese
Viktor Lois – artista ungherese

Sport
Trofeo Lois – torneo di tennis

Zoologia
Lois – sinonimo tassonomico di Orodesma, genere di falene della famiglia Erebidae